Слово Межа́ имеет несколько значений:

 Межа — граница земельных участков, узкая полоса необработанной земли между соседними сельскохозяйственными наделами. Поворотные точки межи могли отмечаться межевым деревом, межевым камнем или иным межевым знаком.

 Межа — середина колеи, участок между углублениями, образованными колёсами в грунте.

Топонимы 
 Межа — агрогородок в Городокском районе Витебской области.
 Межа — река в Тверской области, приток Западной Двины.
 Межа — река в Костромской области, приток Унжи.
 Ме́жа — река в Словении, правый приток Дравы.
 Межа́ — озеро в Городокском районе Витебской области.
 Межа — одно из русских названий острова Пийрисар.
 Ме́жа — бывший населённый пункт и лесобиржа в Федьковском сельсовете Черевковском районе Архангельской области (ныне лесобиржа в муниципальном образовании «Федьковское» Верхнетоемского района).

Прочее 
 «Межа» — советский мультфильм 1967 года, режиссёр В. Котёночкин.